Leonardo Beltramo di Savona Della Rovere (XIV-XV secolo) – politico
Leonardo Della Rovere (1445-1475) – nipote di Sisto IV e cugino di papa Giulio II
Leonardo Grosso della Rovere (1464-1520) – cardinale